L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Daria Kasatkina remporte le tournoi en simple, Alexandra Panova et Laura Siegemund celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Slovaque Dominika Cibulková, de l'Américaine Danielle Collins, de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Biélorusse Aryna Sabalenka et de la Tchèque Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Ajla Tomljanović, Ekaterina Makarova, Vitalia Diatchenko et Irina-Camelia Begu.

Lauréates 
La Russe Daria Kasatkina remporte son  en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur (2-6, 7-6, 6-4).

La Russe Alexandra Panova et l'Allemande Laura Siegemund s'imposent en finale face à la paire Jurak - Olaru. Il s'agit de leur premier titre en collaboration mais de leur  et  titre individuellement.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Moscou
Sport en Russie en 2018
Tennis en octobre 2018
2018 à Moscou